Mračaj est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Mračaj, un village situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mračaj, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mračaj, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mračaj, un village situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
Mračaj, un village situé dans la municipalité de Žepče, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Mračaj, un village situé dans la municipalité de Majur, comitat de Sisak-Moslavina.